Monte Civitella (1.107 metri) – monte in Toscana
 Monte Civitella (1522 m s.l.m.) – monte tra Abruzzo e Lazio
 Monte Civitella (818 m) – monte in Campania

Pagine correlate 

 Civitella